Peçanha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Peçanha (ort), Minas Gerais, 
 Peçanha (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar